Dit is een lijst van planetoïden 9601-9700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 27 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (9601) - || 1991 UE3 || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9602) Oya || 1991 UU3 || 31 oktober 1991 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (9603) - || 1991 VG2 || 9 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9604) Bellevanzuylen || 1991 YW || 30 december 1991 || E. W. Elst
|-
| (9605) - || 1992 AP3 || 11 januari 1992 || O. A. Naranjo
|-
| (9606) - || 1992 BZ || 28 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9607) - || 1992 DS6 || 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (9608) - || 1992 PD2 || 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (9609) Ponomarevalya || 1992 QL2 || 26 augustus 1992 || L. I. Chernykh
|-
| (9610) Vischer || 1992 RQ || 2 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (9611) Anouck || 1992 RF7 || 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (9612) Belgorod || 1992 RT7 || 4 september 1992 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9613) - || 1993 BN3 || 26 januari 1993 || T. J. Balonek
|-
| (9614) Cuvier || 1993 BQ4 || 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (9615) Hemerijckx || 1993 BX13 || 23 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (9616) - || 1993 FR3 || 21 maart 1993 || E. F. Helin
|-
| (9617) Grahamchapman || 1993 FA5 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (9618) Johncleese || 1993 FQ8 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (9619) Terrygilliam || 1993 FS9 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (9620) Ericidle || 1993 FU13 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (9621) Michaelpalin || 1993 FT26 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (9622) Terryjones || 1993 FV26 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (9623) Karlsson || 1993 FU28 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (9624) - || 1993 FH38 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (9625) - || 1993 HF || 16 april 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9626) Stanley || 1993 JF1 || 14 mei 1993 || E. W. Elst
|-
| (9627) - || 1993 LU1 || 15 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (9628) Sendaiotsuna || 1993 OB2 || 16 juli 1993 || E. F. Helin
|-
| (9629) Servet || 1993 PU7 || 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (9630) Castellion || 1993 PW7 || 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (9631) Hubertreeves || 1993 SL6 || 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (9632) Sudo || 1993 TK3 || 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9633) Cotur || 1993 UP8 || 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (9634) Vodice || 1993 XB || 4 december 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (9635) - || 1993 XS || 9 december 1993 || T. Urata
|-
| (9636) Emanuelaspessot || 1993 YO || 17 december 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (9637) Perryrose || 1994 PJ2 || 9 augustus 1994 || Palomar
|-
| (9638) Fuchs || 1994 PO7 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9639) Scherer || 1994 PS11 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9640) Lippens || 1994 PP26 || 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9641) Demazière || 1994 PB30 || 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9642) Takatahiro || 1994 RU || 1 september 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9643) - || 1994 RX || 2 september 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (9644) - || 1994 WQ3 || 26 november 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (9645) Grünewald || 1995 AO4 || 5 januari 1995 || F. Börngen
|-
| (9646) - || 1995 BV || 25 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9647) - || 1995 UM8 || 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9648) Gotouhideo || 1995 UB9 || 30 oktober 1995 || F. Uto
|-
| (9649) Junfukue || 1995 XG || 2 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9650) Okadaira || 1995 YG || 17 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9651) Arii-SooHoo || 1996 AJ || 7 januari 1996 || AMOS
|-
| (9652) - || 1996 AF2 || 12 januari 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9653) - || 1996 AL2 || 13 januari 1996 || T. Urata
|-
| (9654) Seitennokai || 1996 AQ2 || 13 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9655) Yaburanger || 1996 CH1 || 11 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9656) Kurokawahiroki || 1996 DK1 || 23 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9657) Učka || 1996 DG2 || 24 februari 1996 || K. Korlević, D. Matkovic
|-
| (9658) Imabari || 1996 DD3 || 28 februari 1996 || A. Nakamura
|-
| (9659) - || 1996 EJ || 10 maart 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9660) - || 1996 FW4 || 22 maart 1996 || NEAT
|-
| (9661) Hohmann || 1996 FU13 || 18 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (9662) Frankhubbard || 1996 GS || 12 april 1996 || P. G. Comba
|-
| (9663) Zwin || 1996 GC18 || 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (9664) Brueghel || 1996 HT14 || 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (9665) Inastronoviny || 1996 LA || 5 juni 1996 || Kleť
|-
| (9666) - || 1997 GM22 || 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (9667) Amastrinc || 1997 HC16 || 29 april 1997 || Spacewatch
|-
| (9668) Tianyahaijiao || 1997 LN || 3 juni 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (9669) Symmetria || 1997 NC3 || 8 juli 1997 || P. G. Comba
|-
| (9670) Magni || 1997 NJ10 || 10 juli 1997 || A. Boattini
|-
| (9671) Hemera || 1997 TU9 || 5 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (9672) Rosenbergerezek || 1997 TA10 || 5 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (9673) Kunishimakoto || 1997 UC25 || 25 oktober 1997 || S. Otomo
|-
| (9674) Slovenija || 1998 QU15 || 23 augustus 1998 || Črni Vrh
|-
| (9675) - || 1998 QK36 || 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (9676) Eijkman || 2023 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9677) Gowlandhopkins || 2532 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9678) van der Meer || 2584 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9679) Crutzen || 2600 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9680) Molina || 3557 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9681) Sherwoodrowland || 4069 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9682) Gravesande || 4073 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9683) Rambaldo || 4099 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9684) Olieslagers || 4113 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9685) Korteweg || 4247 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9686) Keesom || 4604 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9687) Uhlenbeck || 4614 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9688) Goudsmit || 4665 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9689) Freudenthal || 4831 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9690) Houtgast || 6039 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9691) Zwaan || 6053 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9692) Kuperus || 6354 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9693) Bleeker || 6547 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9694) Lycomedes || 6581 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9695) Johnheise || 6583 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9696) Jaffe || 6628 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9697) Louwman || 1295 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9698) Idzerda || 2205 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9699) Baumhauer || 3036 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9700) Paech || 3058 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten